Albula ist:

In der Geographie der Schweiz (rätoromanisch Alvra):
 Albula (Fluss) in Graubünden
 Albulatal von der Albula durchflossenes Tal in Graubünden
 Albulapass, ein Pass im Kanton Graubünden (2312 m ü. M.)
 Albula-Alpen, eine Gebirgsgruppe der Zentralalpen
 Albulabahn, ein Teilabschnitt der Rhätischen Bahn
 Albulatunnel, ein Tunnel im Verlauf der Albulabahn
 Bezirk Albula, ein ehemaliger Bezirk im Kanton Graubünden
 Region Albula, eine per 1. Januar 2016 entstandene politische Einheit im Kanton Graubünden
 Albula/Alvra, eine per 1. Januar 2015 entstandene politische Gemeinde im Kanton Graubünden

In der Biologie:
 eine Gattung innerhalb der Familie der Grätenfische (Albulidae), siehe Albula (Gattung)

In der Antike:
 der Name des Flusses Tiber 
 Albula (Picenum), Fluss im Picenum
 Albula (Anio), Fluss, der bei Aquae Albulae entspringt und in den Anio (Aniene) mündet
 ein Fluss in Etrurien, siehe Albinia (Albegna heute)

Siehe auch:
 Albula-Gliederzug, auch als Alvra bezeichnet
 Albulae